Hilimbuasi (Lolofitu Moi), een plaats in Indonesië
Hilimbuasi (Lolowau), een plaats in Indonesië